Voici la liste des planètes mineures numérotées de 21001 à 22000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

21001-21100

21101-21200

21201-21300

21301-21400

21401-21500

21501-21600

21601-21700

21701-21800

21801-21900

21901-22000 

21001-22000